Polska dywizja pancerna:
 10 Sudecka Dywizja Pancerna – polska dywizja pancerna ludowego Wojska Polskiego

Niemiecka dywizja pancerna:
 10 Dywizja Pancerna (10. Panzer-Division) – niemiecka dywizja pancerna z okresu II wojny światowej

Amerykańska dywizja pancerna:
 10 Dywizja Pancerna (10th Armored Division) – amerykańska dywizja pancerna z okresu II wojny światowej